Provenchère, commune française du Doubs
 Provenchère, commune française de la Haute-Saône

Homonymie de toponyme